
Termin -{LRR}- ima više značenja.
 Ponavljanje bogato leucinom
 Slojasto truljenje korena (), biljna bolest
 Larestan međunarodni aerodrom, IATA kod aerodrom a Iranu